Kluki (gemeente)
 Kluki (Łódź)
 Kluki (Pommeren)
 Kluki (gemeente Kałuszyn)
 Kluki (gemeente Mińsk Mazowiecki)
 Kluki (West-Pommeren)